Physenaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych. Obejmuje jeden rodzaj Physena, w obrębie którego wyróżnia się 2 gatunki. Rośliny te występują na Madagaskarze i zawierają toksyczne triterpeny.

Morfologia 
Drzewa i krzewy. Liście skrętoległe, bez przylistków, pojedyncze, całobrzegie. Kwiaty drobne i średniej wielkości, promieniste, jednopłciowe (rośliny są dwupienne). Wyrastają zebrane w luźnych gronach z kątów liści. Okwiat składa się z jednego okółka liczącego 5–9 listków, wolnych lub połączonych u nasady. Kwiaty męskie zawierają zwykle 10–14 wolnych lub połączonych częściowo i wyrastających w jednym okółku pręcików. Ich nitki są cienkie, a pylniki wydłużone. Kwiaty żeńskie mają górną zalążnię z dwóch owocolistków, zakończoną dwoma, długimi szyjkami. Owocem jest jednonasienna, niepękająca torebka.

Systematyka 
Rośliny o niejasnej przez dziesięciolecia pozycji taksonomicznej. Włączane były do kaparowatych (Capparaceae), strzeligłowowatych (Flacourtiaceae). Jako rodzina Physenaceae zostały wyodrębnione w systemie Cronquista i umieszczone w rzędzie pokrzywowców (Urticales). Badania anatomii drewna wskazało na bliskie spokrewnienie z roślinami z rodziny Asteropeiaceae, co później potwierdzone zostało kolejnymi dowodami z zakresu morfologii i anatomii, a w końcu też badaniami sekwencji DNA chloroplastowego. Badania molekularne wskazały też pozycję tej grupy w kladogramie goździkowców (Caryophyllales).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Asteropeiaceae:

 Podział

Rodzaj: Physena Noronha ex Du Petit-Thouars, Gen. Nova Madag. 6. 17 Nov 1806
 Physena madagascariensis Steud.
 Physena sessiliflora Tul.

Przypisy 

Physenaceae